Die 15. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1999 Women's World Open Squash Championship) fand vom 16. bis 24. Oktober 1999 in Seattle in den Vereinigten Staaten statt. Das Preisgeld betrug 80.000 US-Dollar.

Titelverteidigerin war Sarah Fitz-Gerald. Im Endspiel traf Cassie Campion, die bereits 1994 und 1996 im Finale stand, auf Michelle Martin. Dies war Martins siebte Finalteilnahme mit einer Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen. Campion setzte sich klar in drei Sätzen mit 9:6, 9:7 und 9:7 durch und wurde damit erstmals Weltmeisterin.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1999
WSA World Tour 1999/00
Sportveranstaltung in Seattle
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Squashturnier in Amerika